ЛЖД — сокращённое название железнодорожных компаний балтийских стран на русском языке.

 Латвийская железная дорога () — национальная государственная железнодорожная компания Латвии.
 Литовские железные дороги () — национальная государственная железнодорожная компания Литвы.